E81 può riferirsi a:

Codici 
E81, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E81, da Mukačevo a Bucarest